Oznaczenie nadane przez różne instytucje państw Zachodu dwóm różnym radzieckim sondom kosmicznym:
 Mars 1
 Mars 2MV-1 1